Шевченківська весна — міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, яка проводиться щороку з 2003 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Науковим товариством студентів та аспірантів.

Історія 

Ідея «Шевченківської весни» народилася наприкінці 2002 р. у Студентському Парламенті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її активно підтримало керівництво університету, зокрема тодішній проректор з наукової роботи В. П. Гондюл. Перша конференція навесні 2003 р. стала заслугою активістів Студентського Парламенту: голови І. Слободяника, його заступника Д. Кулібаби та голови наукового відділу Ю. Кравченко. Вона пройшла досить скромно і залишилася майже не поміченою науковими колами.

Надалі організацією «Шевченківської весни» займалося НТСА КНУ. Вона традиційно проводиться на більшості факультетів та інститутів КНУ. Активну участь в її організації брали Ю. Кравченко, Ю. Латиш, О. Дядюшкін, В. Хромець, О. Якубін, В. Мацюк, В. Присяжна.

На сьогодні відбулось 13 конференцій. Матеріали виступів публікуються в тематичних збірниках.

Матеріали конференції 

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку»: Збірник тез. — К., [2003]. — 240 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шеченка та 170-річчю заснування Київського університету / КНУТШ ; [Голова ред. кол.: В. П. Гондюл]. — Київ: ВПЦ «Київський університет». — Вип. 2. — 2004. — 402 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів; [голова ред. кол.: О. К. Закусило]. — Вип. 3. — Київ: Логос.
Ч. 1 : Гуманітарні науки. — 2005. — 330 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ, Наук. т-во студентів та аспірантів, Фонд «Універсітас»; [ за заг. ред. О. К. Закусила ]. — Вип. 4: у 3 ч. — Київ: Логос
Ч. 1. — 2006. — 508 с.
Ч. 2. — 2006. — 151 с.
Ч. 3: Історія. — 2006 / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. — 500 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / КНУТШ, Наук. т-во студентів та аспірантів, Фонд «Універсітас» ; [ за заг. ред. О. К. Закусила ]. — Вип. 5: у з част. — Київ: Принт-центр
Ч. 1. — 2007. — 387 с.
Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. — К., 2007. — 524 с.

 Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. — Вип. VI: У 2-х част. / Редкол.: проф. В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю. В. Латиш (відп. ред.) та ін. К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2008.
Ч. 1. Праці вчених. — 252 с.
Ч. 2. Праці аспірантів та студентів: У 2-х т. — Т. 1. — 240 с.
Ч. 2. Праці аспірантів та студентів: У 2-х т. — Т. 2. — 248 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського студентського наук. тов-ва Київського ун-ту Св. Володимира: Київ, 20-23 березня 2008 / Наук. тов-во студ. та аспірантів КНУТШ ; [голова ред. кол. О. К. Закусило]. — Вип. 6. — Київ
Ч. 1 : Секції географії, соціології, філософії і політології, т. 1. — 2008. — 260 с.
Ч. 2 : Секції біології, математики і механіки, психології, соціальної роботи і педагогіки, т. 2, ч. 1. — 2008. — 244 с.
Ч. 3 : Секція економічного факультету: «Актуальні проблеми сучасного економічного розвитку України», т. 2. — 2008. — 267 с.

 Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / КНУТШ ; Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол. В. Д. Базилевич]. — Київ: Обрії
Вип. 6, ч. 3 : Секція економічного факультету: «Актуальні проблеми сучасного економічного розвитку України», т. 1. — 2008. — 275 с.

 Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених «Шевченківська весна 2009» = Proceedings of the 7th international interdisciplinary young scientists" conference «Shevchenkivska vesna 2009» : 23-26 берез. 2009 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та асп. — Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. — 192 с.

 Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna: матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених: [22-26 берез. 2010 р.: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О. І. та ін.]. — Київ: [Логос], 2010. — 444 с.

 Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna: матеріали IX Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених: [21-25 берез. 2011 р.: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів; [упоряд. В. Ткаченко ; редкол.: Провотар О. І. та ін.]. — Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. — 462 с.

 Шевченківська весна: економіка: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В. Д. Базилевич (голова) та ін.]. — Київ: Освіта України. — ISBN 978-966-188-219-4
Т. 1. — 2011. — 549 с.

 Шевченківська весна: матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів; [оргком.: Копійка В. В. (голова) та ін.]. — Київ.
Ч. 1. — 2012. — 193 с.
Ч. 2. — 2012. — 143 с.

 Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна»: [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів]. — Київ: [Логос]
Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л. Д. Карабін та ін.]. — 2012. — 133 с.
Ч. 2: Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін.; редкол.: Провотар О. Ш. та ін.]. — 2012. — 562 с.

 Шевченківська весна: економіка: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В. Д. Базилевич (голова) та ін.]. — Київ: Освіта України. — ISBN 978-966-188-293-4
Т. 1. — 2012. — 340 с.
Т. 2. — 2012. — 359 с.

 Шевченківська весна 2013: біологічні науки = Shevchenkivska vesna 2013: life scienges: матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр «Ін-т біології». — Київ: [б. в.], 2013. — 122 с.

 Шевченківська весна. Географія: зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. — Київ: Обрії.
Вип. 11. — 2013. — 260 с.

 Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna 2013: proceedings of XI intern. sci. conf. of students a. young scientists: матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених: Київ, 18-22 берез. 2013 р.: [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. — Київ: [Логос]
Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. — 2013. — 268 с.

 Шевченківська весна: матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. — Київ: [Логос]
Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О. І. та ін.]. — 2013. — 548 с.

 Шевченківська весна: економіка: матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В. Д. Базилевич (голова) та ін.]. — Київ: Прінт-Сервіс, 2013. — 526 с.

 Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Шевченківська весна 2013»: спец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. — Київ: [б. в.], 2013. — 190 с.

 Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна — 2014» = Proceedings of XII International scientific-practical conference of students and young scientists «Shevchenkivska vesna 2014» : 25-28 берез. 2014 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Вип. 12. — Київ: [б. в.]
Ч. 1: Гуманітарні науки. — 2014. — 422 с.
Ч. 2 : Фізико-математичні науки / [програм. ком.: І. О. Анісімов та ін.; організац. ком.: С. С. Батарчук (голова) та ін.]. — 2014. — 375 с.

 Шевченківська весна: історія: матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна — 2014 : Історія»: [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є. С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. — Київ: Логос, [Ч. 4]: Історія. — 2014. — 606, [2] с.

Література 

 Латиш Ю. Шевченківській весні — 5 років: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917—1920 рр.; [за заг. ред. В. Ф. Колесника]. — Київ, 2007. — Вип. 5, ч. 3: Історія. — С. 12-18.

 Латиш Ю. П'ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Шевченківська весна» // Історичний журнал. — 2007. — № 3. — С. 118—123.

 Січ М., Якубін О. Міжнародна конференція молодих учених // Київський університет. — 2009. — № 6.

 Шевченківська весна: До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. — 2013. — № 7/8.

 Мацюк В. Студентська Шевченківська весна // Київський університет. — 2014. — № 8/9.

 Присяжна В. «Шевченківська весна-2015» // Київський університет. — 2015. — № 4/5.

Вища освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Конференції